Sint-Jan-in-de-Oliekerk (Vremde)
Sint-Jan-in-de-Oliekerk (Zulzeke)

Kerkgebouw naar patroonheilige